Linda Charman (1971-), joueuse britannique de squash.
  (1979-), dramaturge, producteur et scénariste britannique.
 Roy Charman (1930-1990), ingénieur du son britannique.

Patronyme anglais